Il singolare del Bausch & Lomb Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–1, 6–4  Gabriela Sabatini.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 1995